El Condado de Buffalo es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Buffalo (Nebraska)
 Condado de Buffalo (Dakota del Sur)
 Condado de Buffalo (Wisconsin)